Disociación puede referirse a:

En química y física:
 Disociación (química): reacción de separación, usualmente reversible, de una sustancia pura en constituyentes más simples.
 Disociación electrolítica o ionización:  fenómeno mediante el cual se producen iones.
 Disociación por captura de electrones: método de fragmentación de iones en fase gaseosa para análisis de espectrometría de masas.

En neurociencias y neuropsicología:
 Disociación (neuropsicología): identificación diferencial de los mecanismos neurológicos que subyacen a una función mental específica.

En psicología y psiquiatría:
 Disociación (psicología): experiencias subjetivas que pueden ir desde el distanciamiento con el ambiente hasta pérdida de la experiencia física y emocional.
Trastorno disociativo: condiciones patológicas que conllevan disrupciones o fallos en la memoria, conciencia, identidad y/o percepción.